Klammbach heißen folgende geographische Objekte:

 Klammbach (Alb), rechter Zufluss der Lan (zum Oberrhein) in Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Klammbach (Drahnbach), bei Seefeld in Tirol
 Klammbach (Drau), ein linker Zufluss der Drau bei Steinfeld in Kärnten
 Klammbach (Gail), ein linker Zufluss der Gail bei Leiten in Osttirol

 Klammbach (Gailwaldbach), zum Gailwaldbach an der Windischen Höhe in Kärnten
 Klammbach (Glan), ein linker Zufluss der Glan bei Dellach in Kärnten
 Klammbach (Inn, bei Mötz), auch Sturlbach, ein linker Zufluss des Inns bei Mötz und der Burg Klamm in Tirol
 Klammbach (Inn, bei Hatting), ein rechter Zufluss des Inns bei Hatting in Tirol
 Klammbach (Leutascher Ache), ein linker Zufluss der Leutascher Ache in Tirol
 Klammbach (Laming), ein linker Zufluss der Laming bei Tragöß in der Steiermark
 Klammbach (Liesing), ein rechter Zufluss der Liesing in der Steiermark
 Navisbach, der Oberlauf, in Tirol
 Klammbach (Schwarzbach), einer der Quellbäche des Schwarzbaches bei Leogang in Salzburg
 Klammbach (Seeache), auch Weideggbach, rechter Zufluss der Seeache oder Ache in Tirol
 Klammbach (Teichl), ein rechter Zufluss der Teichl in Oberösterreich
 Klammbach (Villgratenbach), ein linker Zufluss des Villgratenbaches in Osttirol
 Klammbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach (zum Tegernsee) bei Klamm, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Klammbach (Weißenbach), rechter Zufluss des Weißenbachs (zur Halbammer) in der Waldgemarkung von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Klammbach (Zirmbach), einer der Quellbäche des Zirmbaches in Tirol

Siehe auch:
 Klambach
 Klammgraben